Шафиев:

 Шафиев, Бахтигарей Агзамович (1897—1918) — участник революционного движения в Башкортостане.
 Шафиев, Рауф Бабир оглы (1937—1999) — инженер, известный деятель спорта Азербайджана, один из основоположников развития национальной секции самбо и дзюдо.
 Шафиев, Ришад Алексеевич (1953—2009) — барабанщик, первый советский и российский солирующий барабанщик-композитор, продюсер.